Carlos Gabriel Moreira de Oliveira – calciatore brasiliano
 Sávio Moreira de Oliveira – calciatore brasiliano
 Walewska Moreira de Oliveira – pallavolista brasiliana